Т. н. Революция на граните
 Революция и Гражданская война на Украине в 1917—1921 гг.
 Оранжевая революция 2004 г. 
 Революция 2014 г., произошедшая в результате Евромайдана